Palladius – pisarz rzymski z IV wieku
 Palladiusz z Galacji – biskup Helenopolis, pisarz
 Palladiusz z Auxerre (VII wiek) – święty katolicki, biskup
 Palladiusz z Saintes (VI wiek) – święty katolicki, biskup
 Palladiusz – (V wiek) pierwszy biskup Irlandii, poprzednik świętego Patryka
 Palladius – (V wiek) syn cesarza Petroniusza Maksymusa
 Palladiusz – rosyjski misjonarz prawosławny i sinolog
 Palladiusz – prawosławny metropolita petersburski w latach 1892-1898